World Cup anvendes om flere forskellige sportskonkurrencer. 

Ofte anvendes begrebet (mere eller mindre) synonymt med Verdensmesterskab.

Følgende sportskonkurrencer betegnes som World Cup:

 World Cup (atletik) (:en), nu IAAF Continental Cup
 World Cup (badminton) (:en), senest afholdt i 2006
 VM i fodbold, (FIFA World Cup)
 World Cup (landevejscykling)
World Cup (langrend)
 World cup i håndbold – ikke det samme som VM
 World cup i ishockey (:en) – ikke det samme som VM
 World Cup (orienteringsløb)
 World Cup Powerman, (langdistance duatlon)
 World Cup (dart) (:en)
 World Cup (golf, mænd) (:en), World Cup (golf, kvinder) (:en)
 World Cup (alpin skiløb) (:en)
 World Cup (skihop) (:en)